Otago – agenzia letteraria italiana
 Otago – regione della Nuova Zelanda
 Otago Highlanders – franchise professionistica neozelandese di rugby a 15
 Ex-Otago – gruppo musicale italiano
 Otago United – società calcistica di Dunedin, in Nuova Zelanda